

Пищальське сільське поселення — сільське поселення, Орічівський район, Кіровська область
 Пищальське сільське поселення — сільське поселення, Половинський район, Курганська область